Margaret de Connaught (1882-1920), princesse héritière de Suède ;
 Margaret du Royaume-Uni (1930-2002), comtesse de Snowdon.
Homonymie dynastique